Moving Day, expression anglaise signifiant « Jour du déménagement », peut faire référence à :
 Le Déménagement de Mickey (Moving Day), un dessin animé (1936) ;
 Jour du déménagement (Moving Day), tradition québécoise ;
 Jour du déménagement (Moving Day), tradition new-yorkaise.